Марк Флеккен (; ) — нидерландский футболист, вратарь немецкого клуба «Фрайбург» и национальной сборной Нидерландов.

Ранние годы 
Флеккен вырос в Бохольце (Нидерланды), на границе с Германией. Он из футбольной семьи: его родители Рене и Энни сами играли в футбол, а его младший брат Рой тоже играет на позиции вратаря .

Клубная карьера

«Алеманния» и «Гройтер Фюрт» 
Флеккен начал свою карьеру в молодежном команде из Бохольца, а затем перешел в молодежную академию нидерландского клуба «Рода». В 2009 году он переехал через границу в молодежную команду «Алеманнии» из Аахена. 22 сентября 2011 года Флеккен подписал свой первый профессиональный контракт.

Во время зимнего перерыва Третьей лиги сезона 2012/13 Флеккен был назначен стартовым вратарем тренером Рене ван Эком после того, как финансово неблагополучный клуб расстался с Майклом Мелкой. Флеккен дебютировал 26 января 2013 года в домашнем игре против «Саарбрюккена» (2:0).

В преддверии сезона 2013/14 Флеккен перешёл в «Гройтер Фюрт». Там он сыграл всего три матча за три года и выступал в качестве резервного вратаря после Вольфганга Хесля и Себастьяна Милица.

«Дуйсбург» 
12 июня 2016 года Флеккен подписал контракт с «Дуйсбургом». 7 августа того же года он забил гол после подачи углового в ничьей против «Оснабрюка» (1:1), когда на последней минуте он пошёл в штрафную соперника. В феврале 2018 года Флеккен пропустил гол в матче Второй Бундеслиги против «Ингольштадта», когда он по ошибке отвернулся от игры, чтобы выпить воды из своей бутылки.

«Фрайбург» 
14 мая 2018 года было объявлено, что Флеккен присоединится к «Фрайбургу». Будучи запасным Александера Шволова на протяжении всего сезона 2018/19, ему было разрешено дебютировать в последнем туре против «Нюрнберга». Перед началом сезона 2020/21 команду покинул Шволов и Флеккен был назначен новым основным вратарём, но вскоре после этого получил сложную травму локтя во время разминки перед матчем национального кубка против «Вальдхофа» и в результате пропустил весь сезон. В воротах его тогда заменил Флориан Мюллер, который был взят в аренду у «Майнца 05». Он вернулся в стартовый состав 9 мая 2021 года; до этого он восстановил игровую практику в фарм-клубе «Фрайбурга» в региональной лиге «Юго-Запад».

Карьера в сборной 
Флеккен был вызван в состав национальной сборной Нидерландов на отборочные матчи чемпионата мира 2022 против Черногрии и Норвегии 13 и 16 ноября 2021 года соответственно.

Дебютировал Флеккен за национальную сборную Нидерландов 26 марта 2022 года в товарищеском матче против сборной Дании, выйдя в стартовом составе.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Алеманния» Ахен
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт II»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Фрайбург»